

Patronyme 

 
 G. P. Nerli (1860-1926), Girolamo Pieri Pecci Ballati Nerli, communément connu sous le nom de Girolamo Nerli, un peintre italien.

Voir aussi 
 Pala Nerli, un retable de Filippino Lippi située sur l'autel de la chapelle Nerli de la basilique Santo Spirito de Florence.